St. Johann im Walde är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Lienz och förbundslandet Tyrolen, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

I omgivningarna runt St. Johann im Walde växer i huvudsak blandskog. Runt St. Johann im Walde är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Källor 

Indelningar i Tyrolen